Vella bezeichnet:
 Vella GR, ein Ort und ehemalige politische Gemeinde im Val Lumnezia, Kanton Graubünden, Schweiz
 Vella VS, ein Weiler in der Gemeinde Conthey, Kanton Wallis, Schweiz
 Vella (Peloponnes), eine Ortschaft auf der Halbinsel Peloponnes, Griechenland
 Vella (Gattung), eine Gattung der Kreuzblütengewächse
 Vella (Fluss), Hauptzufluss des Pressegger Sees bei Untervellach, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Vella ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Vella (* 1971), australischer Sportschütze
 George Vella (* 1942), maltesischer Politiker
 Giuseppe Vella (1749–1815), maltesischer Geistlicher und Fälscher
 Glen Vella (* 1984), maltesischer Sänger, Komponist und Dirigent
 Joseph Vella (1942–2018), maltesischer Komponist und Dirigent
 Karmenu Vella (* 1950), maltesischer Politiker
 Kenneth Vella (* 1970), maltesischer Badmintonspieler
 Loranne Vella (* 1972), maltesische Schriftstellerin, Übersetzerin und Darstellerin
 Mario Vella (* 1953), maltesischer Philosoph, Ökonom und Politiker
 Michelangelo Vella (1710–1792), maltesischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Raymond Vella (* 1959), maltesischer Fußballspieler
 Rosario Saro Vella (* 1952), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Silvio Vella (* 1967), maltesischer Fußballspieler
 Terence Vella (* 1990), maltesischer Fußballspieler
 Vinny Vella (1947–2019), US-amerikanischer Schauspieler, Talkshow-Moderator und Comedian

Sonstiges:
 Vella Flat, Ebene auf Black Island, Ross-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Wella, Velle, Vela